Рябинский — русская фамилия; имеет женскую форму Рябинская.

Известные носители  
 Рябинский, Андрей Михайлович (род. 1973) — российский предприниматель, основатель и председатель Совета директоров ООО «Группа компаний „Московский ипотечный центр“».
 Рябинский, Аполлинарий Александрович (1890—1982) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Рябинский, Владимир Иванович (1940—2022) — государственный деятель Приднестровья, казачий генерал, войсковой атаман Черноморского казачьего войска (1994—2012 гг.).
 Рябинский, Евгений Владиславович (1925—2002) — народный художник РСФСР.
 Рябинский, Степан Петрович (1913—?) — тракторист, Герой Социалистического Труда.